Cidades antigas
Arbil — atualmente no Curdistão iraquiano
Irbid — atualmente na Jordânia

Outras cidades
Arbela (Missouri) — nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos